Ijamsville ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Ijamsville (Indiana) im Wabash County 
 Ijamsville (Maryland) im Frederick County